Сорана Кирстя здобула титул, у фіналі перемігши Анастасію Пивоварову 6–2, 6-1.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Сорана Кирстя (переможниця)
  Наомі Кедевей (чвертьфінал)

  Анастасія Пивоварова (фінал) 
  Тамарін Гендлер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина 

Sony Ericsson Open